Armen steht für: 

 Armen (Albanien), Dorf in der albanischen Gemeinde Selenica
 Armen (Vorname), männlicher Vorname

Armen ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Armen (* 1982), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Rosy Armen (* 1939), französische Sängerin